

Селище міського типу
 Власівка — Кіровоградська область, Олександрійський район Світловодська міська рада
Села:
 Власівка — Київська область, Броварський район
 Власівка — Луганська область, Довжанський район
 Власівка — Полтавська область, Полтавський район
 Власівка — Харківська область, Красноградський район
 Власівка — Чернігівська область, Прилуцький район
Залізниця:
 Власівка — залізнична станція Харківської дирекції Південної залізниці, розташована у селищі Палатки Старовірівській сільській громаді  Красноградського району Харківської області